Фратта () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий. 
 Валера-Фратта — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лоди.
 Фратта-Полезине — коммуна в Италии, в регионе Венето, подчиняется административному центру Ровиго.
 Фратта-Тодина — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, подчиняется административному центру Перуджа.

Персоналии 
 Фратта, Гильермо (род. 1995) — уругвайский футболист, защитник клуба "Дефенсор Спортинг.